Pfefferbeißer steht für:
 Pfefferbeißer (Wurstsorte), eine deutsche Wurstsorte
 Der Pfefferbeißer, deutscher Satire-Literaturförderpreis